Sternarchogiton är ett släkte av fiskar. Sternarchogiton ingår i familjen Apteronotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Sternarchogiton